1957 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 В Великобритании на юге Лондона из-за тумана поезд поехал на красный свет и столкнулся с другим поездом. Погибло 90 человек, ранено 173.
 В Казахстане открыта Карагандинская детская железная дорога.
 22 октября — открыто постоянное движение электропоездов от Москвы до Тулы.
 30 декабря — Тбилисский электровозостроительный завод выпустил свой первый электровоз. Им стал электровоз Н8, впоследствии получивший серию ВЛ8.
 В России создана первая автономная система автоведения поезда — автомашинист — для пригородных поездов.
 В Германии построена монорельсовая дорога типа «Альвег» городе Фюллингтоке, предназначенная для скоростного движения.

Новый подвижной состав 
 Рижский вагоностроительный завод при участии Рижского электромашиностроительного завода и Московского завода «Динамо» приступил к созданию первого советского электропоезда ЭР1. Построенный электропоезд ЭР1-01 «Комсомольский» поступил на эксплуатацию в депо «Крюково» Октябрьской железной дороги.
 В СССР поступили первые два электровоза серии ЧС1.
 В декабре НЭВЗ построил первый электровоз Н6О-001, положивший начало серии электровозов переменного тока ВЛ60.
 Во Франции на заводах компании Alstom начался выпуск тепловозов серии CC 65000.
 В Норвегии на заводах компании Thunes mekaniske verksted начался выпуск электровозов серии NSB El 13.
 В Чехословакии освоен выпуск мотовозов серии 700.

Персоны

Примечания